Gottardi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Maria Gottardi (1912–2001), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Trient
 Angelo Gottardi (1826–1903), italienischer Geistlicher und Architekt
 Antonio Gottardi (* 1950), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Diego Gottardi (* 1982), argentinischer Fußballspieler
 Donata Gottardi (* 1950), italienische Politikerin
 Eduardo Gottardi (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Giovanni Gottardi (1733–1812), italienischer Maler
 Glauco Gottardi (1928–1988), italienischer Geologe
 Gottardo Gottardi (* 1961), Schweizer Schachspieler
 Guerino Gottardi (* 1970), Schweizer-italienischer Fußballspieler
 Hugo Gottardi (* 1953), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Jefferson Gottardi (1976–2003), bolivianischer Fußballspieler
 José Gottardi Cristelli (1923–2005), italienischer Ordenspriester und Missionar, Erzbischof von Montevideo
 Luciano Gottardi (1899–1944), italienischer Gewerkschafter und Politiker
 Philippe Gottardi (* 1966), französischer Fußballspieler
 Roberto Gottardi (1927–2017), italienisch-kubanischer Architekt
 Silvia Gottardi (* 1978), italienische Basketballspielerin und Bloggerin
 Valentina Gottardi (* 2002), italienische Beachvolleyballspielerin
 Virgilio Gottardi (1909–1972), italienischer Schauspieler

 Vittore Gottardi (Vito Gottardi; 1941–2015), Schweizer Fußballspieler
 Vittorio Gottardi (1860–1939), italienischer Schriftsteller und Politiker